Серия А 1978/1979 — 47-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 1 октября 1978 года и завершился 13 мая 1979 года. В 10-й раз в своей истории победителем турнира стал «Милан».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1978/1979
Футбол в Италии в 1978 году
Футбол в Италии в 1979 году